В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Бет Герр і Алісія Молтон виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Розалін Феербенк 5–7, 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (фінал)
 Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (півфінал)

 Лорі Макніл /  Катрін Суїр (півфінал)
 Бет Герр /  Алісія Молтон (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open